Киркоров може да се отнася за:

 Бедрос Киркоров (р. 1932), български и руски певец, баща на Филип Киркоров
 Филип Киркоров (р. 1967), български и руски поп певец
 Киркор Киркоров (р. 1968), български боксьор